Franklin County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Franklin County (Alabama)
 Franklin County (Arkansas)
 Franklin County (Florida)
 Franklin County (Georgia)
 Franklin County (Idaho)
 Franklin County (Illinois)
 Franklin County (Indiana)
 Franklin County (Iowa)
 Franklin County (Kansas)
 Franklin County (Kentucky)
 Franklin County (Maine)
 Franklin County (Massachusetts)
 Franklin County (Mississippi)
 Franklin County (Missouri)
 Franklin County (Nebraska)
 Franklin County (New York)
 Franklin County (North Carolina)
 Franklin County (Ohio)
 Franklin County (Pennsylvania)
 Franklin County (Tennessee)
 Franklin County (Texas)
 Franklin County (Vermont)
 Franklin County (Virginia)
 Franklin County (Washington)

Siehe auch:
 Franklin Parish, Louisiana